Haystack – radiotelescopio installato nel Massachusetts
 Haystack Catena – valle della superficie di Mercurio
 Haystack Vallis – nome obsoleto di una valle della superficie di Mercurio
 Haystack – software